Kasaragod (district), een district van de Indiase staat Kerala
 Kasaragod (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Kasaragod